Murnau peut désigner :

Toponyme
 Murnau am Staffelsee, commune allemande de Haute-Bavière

Patronyme
 Friedrich Wilhelm Murnau (1888-1931), réalisateur de cinéma.

Divers 
 Murnau-werdenfels, race bovine allemande et autrichienne
 "Le retour à Murnau", film de Pierre Guy (1981), hommage au cinéaste allemand FW Murnau, tourné dans la commune de Murnau, en Bavière.